Canon EF — байонетное крепление объектива фотоаппаратов серии Canon EOS, а также название семейства соответствующих объективов.

Аббревиатура EF происходит от  («электрофокус»). Подви́жные механические соединения между камерой и объективом отсутствуют, управление осуществляется через специальные контакты, предусмотренные конструкцией крепления. Эта технология позволяет электронике камеры производить фокусировку объектива и управлять диафрагмой при помощи встроенных в объектив электроприводов.

Диаметр байонета 54 мм, тип крепления — штыковый (используется три несимметричных направленных внутрь лепестка). Рабочий отрезок байонета Canon EF — 44 мм.

История байонета EF 

Байонет EF впервые появился 1987 году на фотоаппарате Canon EOS 650 и сменил устаревший Canon FD (не совместимый с EF). Основным отличием байонета EF от предшествующих является полное отсутствие каких-либо механических связей объектива с камерой, вместо которых использованы только электрические соединения с помощью контактов. Это достигнуто, в частности, заменой механического привода прыгающей диафрагмы электромагнитным исполнительным механизмом, встроенным в объектив. Передача в экспонометр значений светосилы, фокусного расстояния и прочих параметров также осуществляется электрическими цепями.

Привод системы автофокуса встроен в каждый объектив, что стало революционным решением в фотоаппаратостроении. До этого привод автофокуса встраивался в корпус фотоаппарата, соединяясь с оправой объектива специальной муфтой в кольце байонета. Самый существенный выигрыш от такого решения получен на длиннофокусных объективах, тяжёлые оправы которых требуют более мощных двигателей для необходимого быстродействия.
На момент появления байонет EF имел наибольший диаметр (54 мм) среди всех имеющихся на рынке 35-мм фотокамер. Такой диаметр, значительно превосходящий диагональ малоформатного кадра, впервые позволил строить объективы с большой задней линзой, обеспечивающие телецентричность неосевых пучков в пространстве изображений и отвесное падение света по всей площади кадра. Телецентрические объективы предпочтительны при съёмке на цветные многослойные фотоплёнки с внутренним цветоделением. Позднее эта возможность оказалась ещё более востребована в цифровой фотографии, обеспечив оптике Canon конкурентное преимущество перед фотосистемами с меньшим диаметром байонета.

К концу 2010 года компанией Canon выпущено более 50 различных объективов EF, охватывающих фокусные расстояния от 8 до 1200 мм. В августе 2012 года компания отпраздновала выпуск 80-миллионного объектива серии EF.

Canon EF-S 

Вместе с появлением в 2003 году фотоаппарата Canon EOS 300D компания Canon выпустила на рынок новый тип объектива: EF-S. Этот байонет является модификацией EF и предназначен специально для цифровых фотоаппаратов с матрицей формата APS-C (кроп-фактор составляет 1,6). Такие камеры могут использовать как EF так и EF-S объективы. В то же время зеркальные фотоаппараты Canon с полнокадровой матрицей и матрицей формата APS-H не совместимы с объективами EF-S из-за конструктивных особенностей.

На сегодняшний день объективы Canon EF-S могут использоваться с фотоаппаратами Canon EOS 7D, 7D Mark II, 20D, 20Da, 30D, 40D, 50D, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D, 100D, 200D,  250D, 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 750D , 760D, 77D, 800D, 850D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 2000D и 4000D. Объективы Canon EF-S также совместимы через переходники со всеми беззеркальными камерами Canon (в том числе полнокадровыми).

Canon EF-M 

В июне 2012 года компанией Canon представлен беззеркальный цифровой фотоаппарат Canon EOS M. Одновременно с камерой представлен байонет Canon EF-M, являющийся модификацией Canon EF.

Рабочий отрезок EF-M составляет 18 мм, что заметно меньше, чем 44 мм у байонета EF. EF-M имеет отличное от EF крепление, но допускает использование объективов с креплением EF или EF-S через специальный адаптер.

Для байонета EF-M были разработаны новые объективы.

Canon RF 

5 сентября 2018 года компания анонсировала выпуск беззеркального фотоаппарата Canon EOS R с полнокадровой матрицей и новым байонетом Canon RF. Новый байонет построен на основе архитектуры Canon EF, но обладает существенными отличиями. При том же диаметре кольца 54 мм укорочен рабочий отрезок, который стал равен 20 мм. Кроме того, до 12 увеличено количество контактов.

Объективы EF и EF-S совместимы с байонетом RF через переходник (компания Canon выпускает несколько видов таких переходников, включая переходник со сменными вставными светофильтрами).

Для байонета RF были разработаны новые объективы.

Совместимость и сторонние объективы 

Ряд сторонних производителей: Sigma, Tamron, Tokina — выпускают автофокусные объективы с байонетом EF, ещё несколько, включая Samyang, Carl Zeiss, Cosina — неавтофокусные. Поддержка электронного протокола реализуется методом обратной разработки, поскольку производители не имеют доступа к спецификациям Canon. Компания Canon не гарантирует корректную работу объективов сторонних разработчиков на своих фотоаппаратах, более того, Canon прописывает в свои фотоаппараты «отторжение» к сторонним объективам, а сторонние производители маскируют свои объективы под Canon-овские. Например, Sigma 50/1.4 Art для Canon определяется фотоаппаратами как 35/1,4. После очередного обновления прошивки в фотоаппарате частенько перестают работать нормально работавшие до этого объективы сторонних производителей. Старые объективы Sigma страдают на свежих Canon-ах огромным «фронт-фокусом» и неработающей диафрагмой, при том, что старые камеры прекрасно с ними работают.

При помощи адаптер-переходников становится возможным использование на камерах Canon EOS объективов с другими креплениями и имеющих бо́льший рабочий отрезок (например, байонет К (Pentax), Olympus OM, Nikon F, M42 и т. д.).

Поскольку рабочий отрезок предыдущего байонета Canon — Canon FD — меньше, чем у Canon EF (42 и 44 мм соответственно), использование таких объективов без их серьёзной модификации на камерах семейства Canon EOS невозможно. Существуют адаптеры-переходники с оптическими элементами (которые, по сути, являются «телеконверторами» с очень малой кратностью увеличения) для объективов семейства FD, однако они пригодны только для длиннофокусной оптики.

Технологии 

По мере совершенствования технологий, компания Canon разработала и внедрила в ряд объективов решения, улучшающие качество изображения и удобство использования:
 USM () — ультразвуковой привод фокусировки;
 STM () — привод фокусировки с шаговым двигателем;
 IS () — оптический стабилизатор изображения;
 DO () — дифракционная оптика;
 L () — объективы профессионального класса с повышенным качеством изображения, а также пыле-/влагозащитой в некоторых моделях. Оптика L-серии содержит специальные оптические материалы, такие, как флюоритовый, ультранизкодисперсионный или сверхультранизкодисперсионный элемент;

Поскольку эти технологии реализованы непосредственно в самом объективе, они могут быть использованы любой камерой с байонетом EF/EF-S.

Ультразвуковой привод (USM) 
Ультразвуковой привод системы автофокусировки появился в объективе EF 300 mm f/2.8L USM в 1987 году. Canon стала первым производителем, применившим подобную технологию в своей продукции. Объективы, оснащённые USM-мотором, обеспечивают более быструю фокусировку, издают меньше шума и потребляют меньше энергии по сравнению с обычными моторами, применяемыми в объективах.

Объективы с ультразвуковым приводом помечаются аббревиатурой USM в названии. Некоторые объективы с таким приводом имеют надпись «Ultrasonic» на корпусе и золотое кольцо на оправе объектива. Объективы L-серии, оснащённые USM-мотором, не имеют золотого кольца, вместо него имеется красное кольцо, свидетельствующее о принадлежности объектива к L-классу, однако на оправе объектива нанесён красный логотип Ultrasonic.

Canon применяет два вида USM-моторов:
 USM кольцевого типа (). Ротор и статор здесь представляют собой большие кольца, внутри которых расположены собственно линзы объектива. Такая конструкция позволяет добиться максимальной скорости фокусировки по сравнению с другими типами моторов. Также при использовании USM кольцевого типа возможно одновременное использование автоматической (AF) и ручной (MF) фокусировки, когда пользователь в любой момент может подкорректировать фокусировку, не переключая камеру или объектив в ручной режим. Это является существенным преимуществом, поскольку при использовании других типов моторов ручная фокусировка в автоматическом режиме возможна, только если в объективе применена специальная механическая муфта, предохраняющая мотор от повреждений, в иных случаях необходимо переключать камеру или объектив в ручной режим.
 USM с микромотором (). Ультразвуковой мотор расположен в корпусе объектива, а усилие от него передаётся с помощью привода (шестерёнок), как и в обычном моторе. В результате теряются многие преимущества USM — невозможно осуществление ручной фокусировки (MF) в автоматическом режиме (AF) (если в объектив не встроена специальная муфта), шестерёночный привод является источником дополнительного шума. Единственный объектив с микромотором и функцией ручной фокусировки без переключения режима — Canon EF 50 f/1.4.
 Micro USM II. Применяемый компанией Canon на конец 2008 года вариант привода с микромотором. В отличие от Micro USM, в USM II часть статора расположена внутри ротора и используется новый формат колебаний. Это позволило получить более компактный и лёгкий вариант привода.

Оптический стабилизатор (IS) 

Фирма Canon была первой из производителей фототехники, кто реализовал оптическую стабилизацию группой подвижных линз в объективе.

При использовании длинных выдержек или телеобъективов возрастает вероятность испортить кадр шевелёнкой (смазывание из-за дрожания рук). Оптический стабилизатор позволяет увеличить вероятность получения резкого кадра в таких условиях. Для этого применяются встроенные в объектив гироскопы, измеряющие уровень вибраций, и подвижные линзы, колеблющиеся таким образом, чтобы скомпенсировать внешнюю тряску.

Объективы, имеющие оптический стабилизатор, помечаются аббревиатурой IS в названии, а на оправе объектива наносится логотип «Image Stabilizer».

Развитие технологии 
Впервые технология была использована в объективе 75-300mm f/4-5.6 IS USM 1995 года. Первое поколение стабилизаторов обеспечивало выигрыш около двух ступеней (например, можно было использовать выдержку 1/100 вместо 1/400 у объектива без стабилизатора). Однако стабилизатор обладал существенными ограничениями — он требовал около секунды для самонастройки, не мог использоваться при съёмке со штатива (он мог сам вносить вибрацию в этих условиях) и съёмке с проводкой (электроника объектива не делала различий для преднамеренного движения и пыталась его скомпенсировать).

Вскоре была разработана улучшенная версия стабилизатора, которая была впервые применена на объективе 300mm f/4L IS USM в 1997 году. В схему работы был добавлен новый режим (mode 2) для использования при съёмке с горизонтальной проводкой. В этом режиме объектив компенсировал сдвиги только в плоскости, перпендикулярной проводке.

Следующее улучшение появилось в выпущенных в 1999 году телеобъективах (с 300mm f/2.8L IS USM до 600mm f/4L IS USM). Новый стабилизатор получил систему распознавания штатива, и теперь его не нужно было отключать при установке фотоаппарата на штатив.

Очередное поколение стабилизаторов появилось в 2001 году в объективе 70-200mm f/2.8L IS USM. Время самонастройки было сокращено с 1 сек до 0,5 сек, а эффективность стабилизации повышена с 2 стопов до 3, а впоследствии и до 4 (например, в объективе 70-200 f/4L IS USM).

Последнее на сегодняшний день поколение стабилизаторов применяется в объективе EF 200mm f/2L IS USM. Оно обеспечивает до 5 ступеней выигрыша по сравнению с нестабилизированными объективами.

Дифракционная оптика (DO) 
Использование дифракционной оптики позволяет уменьшить фактические размеры и вес объектива по сравнению с обычными линзами. Кроме того, такие объективы имеют отличные показатели подавления хроматических аберраций. В дифракционных линзах Френеля ХА направлены в противоположную сторону по сравнению с обычными линзами, поэтому, сочетая два этих типа линз, можно максимально избавиться от хроматических аберраций.

На сегодняшний день производство дифракционных элементов стоит очень дорого, поэтому они применяются в очень ограниченном количестве объективов. Canon имеет в своей линейке только три объектива с дифракционными элементами — EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM, EF 400mm f/4 DO IS USM и EF 400mm f/4 DO IS II USM.

Объективы с дифракционной оптикой помечаются аббревиатурой DO в названии и зелёным кольцом на корпусе.

Шаговый мотор STM 

В 2012 году вместе с фотоаппаратом Canon EOS 650D, оснащённым матрицей, у которой часть пикселей предназначена для фокусировки методом разности фаз, были представлены первые два объектива с шаговым мотором (STM — stepper motor). Эта технология обеспечивает многократные быстрые перемещения фокусировочной группы линз на небольшие расстояния, причём с крайне низким уровнем шума. Объективы с технологией STM в сочетании с фотоаппаратами, обеспечивающими фазовую фокусировку с помощью матрицы, позволяют быстро и бесшумно фокусироваться в режимах Live View и при съёмке видео.

Объективы серии L 
Объективы серии L (изначально  — «низкая дисперсия»,являются «топовыми» и наиболее дорогими моделями в линейке объективов Canon. Такие объективы имеют отличное оптическое качество и прочный корпус, чтобы выдерживать жёсткие внешние условия и постоянное использование. Большинство последних L-объективов защищены от пыли и брызг. По этим причинам объективы L-серии популярны у профессионалов и серьёзных любителей.

Многие объективы в L-серии содержат линзы из флюорита или ультра-низкодисперсионного стекла, в сочетании с низкодисперсионными и асферическими элементами. В то же время это необходимое, но не достаточное условие, так как существуют не-L объективы с такими оптическими элементами. L-объективы часто оснащаются USM-моторами (особенно в последнее время) и оптическими стабилизаторами. Существуют объективы EF и EF-S, имеющие сравнимое или даже превосходящее оптическое качество, однако не носящие маркировку L из-за менее прочной конструкции или других особенностей.

Объективы L-серии имеющие фокусное расстояние 200 мм и больше (например, 70-200 мм, 100-400 мм) окрашены в белый цвет вместо обычного чёрного, за исключением EF 200 2.8L и EF 200 2.8L II среди фикс-объективов, а также EF 100-300 5.6L, EF 50-200 3.5-4.5L и EF 80-200 2.8L среди зум-объективов.

Объективы серии L помечаются красным кольцом на корпусе и буквой L в названии.

Другие технологии 

Кроме вышеперечисленных, в объективах Canon EF используется и ряд других технологий:
 Сверхточные асферические линзы.
 Линзы из флюорита (плавикового шпата).
 Просветляющее покрытие линз «Super Spectra».
 Системы задней (при фокусировке перемещаются задняя группа линз) и внутренней (при фокусировке перемещаются задняя и средняя группы линз) фокусировки.
 Плавающая система перемещения линзы, отвечающей за предотвращение аберраций, при фокусировке (например, в объективе EF 24 мм f/1.4L USM).
 и др.

Основные элементы объективов Canon EF 

Несмотря на разнообразие выпускаемых компанией Canon объективов с байонетом EF, все они имеют ряд общих элементов:
 Метка крепления объектива — служит для правильной установки объектива на камеру. Выполнена в виде красного круга (белый квадрат на объективах Canon EF-S, белый круг на объективах Canon EF-M). Аналогичные метки имеются на корпусе камеры.
 Фокусировочное кольцо — служит для ручной фокусировки, а также для изменения значения, установленного автоматикой камеры при использовании автоматической фокусировки (только на тех объективах, в которых предусмотрена возможность ручной подстройки фокуса в автоматическом режиме). На большинстве объективов выполнен в виде отдельного кольца, однако на некоторых (например, Canon EF-S 18-55mm) для фокусировки необходимо вращать переднюю линзу.
 Зумирующее кольцо — используется для изменения фокусного расстояния на зум-объективах.
 Окно шкалы дистанций — имеется на большинстве объективов и призвано помочь фотографу фокусировать объектив на разные фокусные расстояния (указываются в метрах и футах). На некоторых объективах вместо такого окна рядом с фокусировочным кольцом нанесена соответствующая шкала.
 Переключатель режима фокусировки — предназначен для переключения режимов автоматической (AF) и ручной (MF) фокусировки (на объективах с автофокусом).
 Переключатель ограничителя дистанции фокусировки — переключатель, встречающийся на наиболее длиннофокусных и макрообъективах. Предназначен для ограничения минимального расстояния до объекта съёмки, что позволяет увеличить скорость фокусировки и избежать ошибок автоматики.
 Кольцо софт-фокуса — имеется на специализированных объективах с софт-фокусом и предназначено для изменения степени получаемого эффекта.
 Выключатель стабилизатора изображения — имеется на объективах с оптическим стабилизатором («Image Stabilizer») и используется для включения и выключения данной функции.
 Переключатель режимов стабилизатора изображения — присутствует на современных объективах со стабилизатором изображения и позволяет переключаться между первым (Mode 1, обычный режим работы стабилизатора) и вторым (Mode 2, позволяющий снимать с проводкой) режимами стабилизатора.
 Кнопка остановки автофокуса — имеется на некоторых длиннофокусных объективах и позволяет временно (на время удержания этой кнопки) отключать систему автофокусировки.
 Предустановка фокусировки — встречается на супертелеобъективах и состоит из кнопки «Set», переключателя и кольца. Позволяет сохранять в памяти объектива заранее установленные значения фокусировки.
 Резьба для установки светофильтров — позволяет устанавливать на объектив различные светофильтры.
 Байонет для установки бленды — позволяет устанавливать на объектив соответствующие бленды.
 Штативное гнездо — обычно присутствует на тяжёлых длиннофокусных объективах и позволяет устанавливать на штатив или монопод сам объектив, а не камеру.

Связь объектива и камеры 
Связь между камерой и объективом осуществляется через электрические контакты по модифицированному протоколу Serial Peripheral Interface (SPI) (режим "mode 3", 8 бит данных, без линии SS, остальные сигнальные линии также используются не как в стандартном SPI). В таблице приведены функции отдельных контактов, которыми оборудованы объективы и камеры системы Canon EOS (на камере — против часовой стрелки, на объективе — по часовой):

Информация, получаемая от объектива, используется фотокамерой при фокусировке и замере экспозиции. Данные также являются основой для записываемых в EXIF сведений об использованном объективе.

Данные, получаемые объективом от камеры, содержат команды управления для привода автофокуса и диафрагмы.

Все объективы серии «L» с фокусным расстоянием 135 мм и более, зум-объективы серий 70-200 мм и 100-400 мм, а также 50 мм Compact Macro имеют три дополнительных контакта на байонете. Контакты используются для взаимодействия объектива с телеконвертерами Canon Extender EF (в том числе «Life Size Converter»).

Виды объективов с байонетом EF 

Объективы с байонетом EF делятся на:
 объективы с фиксированным фокусным расстоянием
 объективы с переменным фокусным расстоянием (зум-объективы)

Среди продукции Canon присутствуют тилт-шифт объективы TS-E (от ), специализированный макро объектив MP-E (от ). Эти объективы не имеют автофокуса и имеют ограничения по замеру экспозиции с некоторыми камерами. Имеются два телеконвертера, которые могут использоваться только с длиннофокусными объективами.

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием

Объективы с переменным фокусным расстоянием

Объективы с механизмом наклона и сдвига (TS-E).

Сравнение с другими байонетами

См. также 
 Canon FL
 Canon EOS

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
  
 
 

 
Байонеты